Trimetoksifenetilamin (TMPEA) su grupa pozicionih izomera psihodeličnog kaktusnog alkaloida meskalina. 

 2,3,4-trimetoksifenetilamin (Izomeskalin)
 2,3,5-trimetoksifenetilamin (2C-TMA-4)
 2,3,6-trimetoksifenetilamin (2C-TMA-5)
 2,4,5-trimetoksifenetilamin (2C-O)
 2,4,6-trimetoksifenetilamin (2C-TMA-6)
 3,4,5-trimetoksifenetilamin (Meskalin)
 
Психоделични фенетиламини